Иллипех — топоним в Томской области в России. Может означать:

 Иллипех — река.
 Иллипех (озеро) — озеро.